Santa Catarina může znamenat:

 Santa Catarina (stát) — stát v Brazílii
 Santa Catarina (ostrov) — ostrov v Brazílii
 Santa Catarina (Kapverdy) — okres na Kapverdách

Související články 
 Santa Catarina do Fogo — okres na Kapverdách
 Santa Catalina Mountains — pohoří v Arizoně v USA
 Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské (Pisa) (Santa Caterina d'Alessandria)

Související rozcestník 
 Svatá Kateřina (rozcestník)